Aufbaustudium steht für:

 Postgraduales Studium, das ein vorhergehendes erfolgreich abgeschlossenes Studium (in der Regel grundständiges Studium) voraussetzt
 Aufbaustudium als zweiten Teil eines (Bachelor-)Studiengangs, das auf ein Grundstudium folgt